Ива́н Со́болев:
 Соболев, Иван Васильевич (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Соболев, Иван Павлович (1907—1989) — Герой Советского Союза.
 Соболев, Иван Панфилович (1933—1995) — советский боксёр.